Toponímia:
 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, municipi francès al departament de Savoia 
 La Chapelle-Gauthier, municipi francès al departament del Sena i Marne
 La Chapelle-Gauthier (Eure), municipi francès al departament de l'Eure 
 Biografies:
 Bernard Gauthier (Beaumont-Monteux, 1924 – 2018), ciclista francès
 Gabriel Gauthier (Brian, 1808 - París, 1853), organista i compositor francès 
 Henri Gauthier (1877 - 1950), egiptòleg francès
 Jean-Louis Gauthier (Angoulême, 1955), ciclista francès